Э́рик Джон Уа́йнрич (; 19 декабря 1966, Роанок, Виргиния, США) — бывший американский хоккеист, защитник, отыгравший в Национальной хоккейной лиге 17 сезонов в составе клубов «Нью-Джерси Дэвилз», «Хартфорд Уэйлерз», «Чикаго Блэкхокс», «Монреаль Канадиенс», «Бостон Брюинз», «Филадельфия Флайерз», «Сент-Луис Блюз» и «Ванкувер Кэнакс». В настоящее время работает помощником тренера в клубе АХЛ «Портленд Пайретс».

Биография

Игровая карьера 
Уайнрич был задрафтован в 1985 году клубом НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» по общим 32-м номером. После нескольких лет в составе студенческой команды, сезоны 1988-89 и 1989-90 Уайнрич провел в фарм-клубе «Нью-Джерси»  (АХЛ), в 1990 году став обладателем Приза Эдди Шора лучшему защитнику АХЛ. За эти два года ему также удалось сыграть 21 игру в составе «Дьяволов» из НХЛ и набрать в них 9 очков. В сезоне 1990-91 он окончательно закрепился в составе «Нью-Джерси», набрав 38 очков за сезон (лучший результат в карьере) и попав в символическую сборную новичков НХЛ. Однако, несмотря на это, 28 августа 1992 года Уайнрич вместе с Шоном Бурком был обменян в «Хартфорд Уэйлерз» на Бобби Холика и два права выбора на драфте.

После одного с небольшим сезона в «Хартфорде» Уайнрич (вместе с ) был обменян в «Чикаго Блэкхокс» на Стива Лармера и Брайана Марчмента. Уайнрич провел в «Чикаго» несколько сезонов, а в начале сезона 1998-99 был снова обменян, на этот раз — в «Монреаль Канадиенс». Уайнрич вновь надолго не задержался в новой команде — в середине сезона 2000-01 «Монреаль» обменял его в «Бостон Брюинз» на . Эта сделка была первой между этими двумя командами с 1964 года.

5 июля 2001 года Уайнрич подписал контракт с «Филадельфия Флайерз» как свободный агент и в сезоне 2002-03 сыграл свою 1000-ю игру в НХЛ. В сезоне 2003-04 Уайнрич был обменян в «Сент-Луис Блюз». Во время локаута 2004-05 он играл в Австрийской хоккейной лиге за . После окончания локаута Уайнрич вернулся в «Сент-Луис» и в сезоне 2005-06 был в последний раз в карьере обменян — в «Ванкувер Кэнакс».

Уайнрич объявил о завершении карьеры 7 августа 2006 года после 17-ти сезонов в НХЛ. После этого он стал помощником тренера в клубе АХЛ «Портленд Пайретс», а 25 января 2007 года подписал пробный профессиональный контракт с командой и провел ещё полтора сезона как игрок.

Статистика

См. также 

 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте Hockey-Reference.com
 

Выпускники Академии Северного Ярмута
Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Хартфорд Уэйлерз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1988 года